Castres (Aisne) — comuna francesa do departamento de Aisne
 Castres (Tarn) — comuna francesa do departamento de Tarn
 Castres-Gironde — comuna francesa do departamento de Gironda

Desambiguações de topônimos